Rhynchotherium — вимерлий рід хоботних, ендемічний Північній і Центральній Америці в період міоцену — пліоцену. Цей гомфотер мав два бивні і, можливо, походить від Gomphotherium.

Примітки 

Роди ссавців
Гомфотерієві